Nieuw-Zeelands rugby sevensteam (mannen)
 Nieuw-Zeelands rugby sevensteam (vrouwen)